Список всех описанных видов пауков семейства Selenopidae на 13 сентября 2013 года.

Amamanganops 
Amamanganops Crews & Harvey, 2011
 Amamanganops baginawa Crews & Harvey, 2011 — Филиппины

Anyphops 
Anyphops Benoit, 1968
 Anyphops alticola (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops amatolae (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops atomarius (Simon, 1887) — Южная Африка
 Anyphops barbertonensis (Lawrence, 1940) — Сомали, Южная Африка
 Anyphops barnardi (Lawrence, 1940) — Зимбабве
 Anyphops basutus (Pocock, 1901) — Лесото
 Anyphops bechuanicus (Lawrence, 1940) — Ботсвана
 Anyphops benoiti Corronca, 1998 — Мадагаскар
 Anyphops braunsi (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops broomi (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Anyphops caledonicus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops capensis (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops civicus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops decoratus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops dubiosus (Lawrence, 1952) — Южная Африка
 Anyphops dulacen Corronca, 2000 — Намибия
 Anyphops fitzsimonsi (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops gilli (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops helenae (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops hessei (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops hewitti (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops immaculatus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops karrooicus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops kivuensis Benoit, 1968 — Конго
 Anyphops kraussi (Pocock, 1898) — Южная Африка
 Anyphops lawrencei (Roewer, 1951) — Южная Африка
 Anyphops leleupi Benoit, 1972 — Южная Африка
 Anyphops lesserti (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops lignicola (Lawrence, 1937) — Южная Африка
 Anyphops lochiel Corronca, 2000 — Южная Африка
 Anyphops longipedatus (Roewer, 1955) — Южная Африка
 Anyphops lucia Corronca, 2005 — Южная Африка
 Anyphops lycosiformis (Lawrence, 1937) — Южная Африка
 Anyphops maculosus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops marshalli (Pocock, 1902) — Южная Африка
 Anyphops minor (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops montanus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops mumai (Corronca, 1996) — Южная Африка
 Anyphops namaquensis (Lawrence, 1940) — Намибия
 Anyphops narcissi Benoit, 1972 — Свазиленд
 Anyphops natalensis (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops ngome Corronca, 2005 — Южная Африка
 Anyphops parvulus (Pocock, 1900) — Конго, Южная Африка
 Anyphops phallus (Lawrence, 1952) — Южная Африка
 Anyphops pococki (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops purcelli (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops regalis (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops reservatus (Lawrence, 1937) — Южная Африка
 Anyphops rubicundus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops schoenlandi (Pocock, 1902) — Южная Африка
 Anyphops septemspinatus (Lawrence, 1937) — Южная Африка
 Anyphops septentrionalis Benoit, 1975 — Камерун
 Anyphops sexspinatus (Lawrence, 1940) — Намибия
 Anyphops silvicolellus (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Anyphops smithersi (Lawrence, 1940) — Лесото
 Anyphops spenceri (Pocock, 1896) — Южная Африка
 Anyphops sponsae (Lessert, 1933) — Конго, Ангола
 Anyphops stauntoni (Pocock, 1902) — Остров Святой Елены, Южная Африка
 Anyphops stridulans (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops thornei (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops transvaalicus (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops tuckeri (Lawrence, 1940) — Южная Африка
 Anyphops tugelanus (Lawrence, 1942) — Южная Африка
 Anyphops whiteae (Pocock, 1902) — Южная Африка

Garcorops 
Garcorops Corronca, 2003
 Garcorops jocquei Corronca, 2003 — Коморские острова
 Garcorops madagascar Corronca, 2003 — Мадагаскар
 Garcorops paulyi Corronca, 2003 — Мадагаскар

Godumops 
Godumops Crews & Harvey, 2011
 Godumops caritus Crews & Harvey, 2011 — Новая Гвинея

Hovops 
Hovops Benoit, 1968
 Hovops betsileo Corronca & Родригез Artigas, 2011 — Мадагаскар
 Hovops legrasi (Simon, 1887) — Мадагаскар
 Hovops lidiae Corronca & Родригез Artigas, 2011 — Мадагаскар
 Hovops madagascariensis (Vinson, 1863) — Мадагаскар
 Hovops mariensis (Strand, 1908) — Мадагаскар
 Hovops merina Corronca & Родригез Artigas, 2011 — Мадагаскар
 Hovops pusillus (Simon, 1887) — Мадагаскар

Karaops 
Karaops Crews & Harvey, 2011
 Karaops alanlongbottomi Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops australiensis (L. Koch, 1875) — Квинсленд
 Karaops badgeradda Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops banyjima Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops burbidgei Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops dawara Crews & Harvey, 2011 — Северные Территории
 Karaops deserticola Crews & Harvey, 2011 — Южная Австралия
 Karaops ellenae Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops feedtime Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops forteyi Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops francesae Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops gangarie Crews & Harvey, 2011 — Квинсленд
 Karaops jaburrara Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops jarrit Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops jenniferae Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops julianneae Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops kariyarra Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops karrawarla Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops keithlongbottomi Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops larryoo Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops manaayn Crews & Harvey, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Karaops marrayagong Crews & Harvey, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Karaops martamarta Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops monteithi Crews & Harvey, 2011 — Квинсленд
 Karaops ngarluma Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops ngarutjaranya Crews & Harvey, 2011 — Южная Австралия
 Karaops nyamal Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops nyangumarta Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops nyiyaparli Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops pilkingtoni Crews & Harvey, 2011 — Северные Территории
 Karaops raveni Crews & Harvey, 2011 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Karaops toolbrunup Crews & Harvey, 2011 — Западная Австралия
 Karaops umiida Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops vadlaadambara Crews & Harvey, 2011 — Южная Австралия
 Karaops yindjibarndi Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops yumbu Crews, 2013 — Западная Австралия
 Karaops yurlburr Crews, 2013 — Западная Австралия

Makdiops 
Makdiops Crews & Harvey, 2011
 Makdiops agumbensis (Tikader, 1969) — Индия
 Makdiops mahishasura Crews & Harvey, 2011 — Индия
 Makdiops montigenus (Simon, 1889) — Индия, Непал
 Makdiops nilgirensis (Reimoser, 1934) — Индия
 Makdiops shiva Crews & Harvey, 2011 — Индия

Pakawops 
Pakawops Crews & Harvey, 2011
 Pakawops formosanus (Kayashima, 1943) — Тайвань

Selenops 
Selenops Latreille, 1819
 Selenops abyssus Muma, 1953 — Мексика
 Selenops actophilus Chamberlin, 1924 — США, Мексика
 Selenops aequalis Franganillo, 1935 — Куба
 Selenops aissus Walckenaer, 1837 — США, Багамы, Куба
 Selenops alemani Muma, 1953 — Куба
 Selenops amona Crews, 2011 — Пуэрто-Рико
 Selenops angelae Corronca, 1998 — Эквадор
 Selenops angolaensis Corronca, 2002 — Ангола
 Selenops annulatus Simon, 1876 — от Камеруна до Танзании
 Selenops ansieae Corronca, 2002 — Южная Африка
 Selenops arikok Crews, 2011 — Aruba
 Selenops aztecus Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Selenops bani Alayon, 1992 — Гаити
 Selenops banksi Muma, 1953 — Панама, Гайана, Перу
 Selenops baweka Crews, 2011 — Теркс и Кайкос
 Selenops bifurcatus Banks, 1909 — от Гватемалы до Коста-Рики
 Selenops bocacanadensis Crews, 2011 — Гаити
 Selenops brachycephalus Lawrence, 1940 — Зимбабве, Южная Африка
 Selenops bursarius Karsch, 1879 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Selenops buscki Muma, 1953 — Панама
 Selenops cabagan Alayon, 2005 — Куба
 Selenops camerun Corronca, 2001 — Камерун
 Selenops canasta Alayon, 2005 — Куба
 Selenops candidus Muma, 1953 — Ямайка
 Selenops caney Alayon, 2005 — Куба
 Selenops chamela Crews, 2011 — Мексика
 Selenops cocheleti Simon, 1880 — от Панамы до Аргентины
 Selenops comorensis Schmidt & Krause, 1994 — Коморские острова
 Selenops cristis Corronca, 2002 — Гана or Намибия
 Selenops curazao Alayon, 2001 — Бонайре, Кюрасао
 Selenops debilis Banks, 1898 — США, Мексика
 Selenops denia Crews, 2011 — Гаити
 Selenops dilamen Corronca, 2002 — Конго
 Selenops dilon Corronca, 2002 — Южная Африка
 Selenops duan Crews, 2011 — Гаити
 Selenops ducke Corronca, 1996 — Бразилия
 Selenops dufouri Vinson, 1863 — Мадагаскар, Реюньон
 Selenops ecuadorensis Berland, 1913 — Эквадор
 Selenops enriquillo Crews, 2011 — Ямайка, Гаити
 Selenops feron Corronca, 2002 — Южная Африка
 Selenops florenciae Corronca, 2002 — Ангола
 Selenops formosus Bryant, 1940 — Куба
 Selenops geraldinae Corronca, 1996 — Венесуэла, Тринидад
 Selenops gracilis Muma, 1953 — Мексика
 Selenops guerrero Crews, 2011 — Гаити
 Selenops hebraicus Mello-Leitao, 1945 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Selenops huetocatl Crews, 2011 — Мексика
 Selenops iberia Alayon, 2005 — Куба
 Selenops ilcuria Corronca, 2002 — Камерун, Южная Африка
 Selenops imias Alayon, 2005 — Куба
 Selenops insularis Keyserling, 1881 — США, Большие Антильские острова
 Selenops intricatus Simon, 1910 — Западная, Центральная Африка
 Selenops isopodus Mello-Leitao, 1941 — Колумбия
 Selenops ivohibe Corronca, 2005 — Мадагаскар
 Selenops ixchel Crews, 2011 — Мексика
 Selenops jocquei Corronca, 2005 — Кот-д’Ивуар
 Selenops juxtlahuaca Valdez, 2007 — Мексика
 Selenops kalinago Crews, 2011 — Малые Антильские острова
 Selenops kikay Corronca, 1996 — Бразилия
 Selenops kruegeri Lawrence, 1940 — Южная Африка
 Selenops lavillai Corronca, 1996 — Венесуэла, Перу, Бразилия
 Selenops lepidus Muma, 1953 — Мексика
 Selenops lesnei Lessert, 1936 — Восточная, Южная Африка
 Selenops levii Corronca, 1997 — Бразилия
 Selenops lindborgi Petrunkevitch, 1926 — Вест-Индия
 Selenops littoricola Strand, 1913 — Центральная Африка
 Selenops lobatse Corronca, 2001 — Южная Африка
 Selenops lucibel Corronca, 2002 — Южная Африка
 Selenops lumbo Corronca, 2001 — Восточная Африка
 Selenops makimaki Crews, 2011 — Мексика
 Selenops malinalxochitl Crews, 2011 — Мексика
 Selenops manzanoae Corronca, 1997 — Бразилия
 Selenops maranhensis Mello-Leitao, 1918 — Бразилия, Боливия, Парагвай, Аргентина
 Selenops marcanoi Alayon, 1992 — Гаити
 Selenops marginalis F. O. P.-Cambridge, 1900 — Мексика
 Selenops marilus Corronca, 1998 — Венесуэла
 Selenops melanurus Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Selenops mexicanus Keyserling, 1880 — от США до Колумбии, Галапагоссы
 Selenops micropalpus Muma, 1953 — Малые Антильские острова
 Selenops minutus F. O. P.-Cambridge, 1900 — Гватемала
 Selenops morosus Banks, 1898 — Мексика
 Selenops morro Crews, 2011 — Гаити
 Selenops muehlmannorum Jager & Praxaysombath, 2011 — Лаос
 Selenops nesophilus Chamberlin, 1924 — США, Мексика
 Selenops nigromaculatus Keyserling, 1880 — Мексика
 Selenops occultus Mello-Leitao, 1918 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Selenops oculatus Pocock, 1898 — Near Восточная
 Selenops ollarius Zhu, Sha & Chen, 1990 — Китай
 Selenops onka Corronca, 2005 — Ангола, Намибия
 Selenops oricuajo Crews, 2011 — Коста-Рика
 Selenops ovambicus Lawrence, 1940 — Западная, Восточная, Южная Африка
 Selenops oviedo Crews, 2011 — HIspaniola
 Selenops para Corronca, 1996 — Бразилия
 Selenops pensilis Muma, 1953 — Гаити
 Selenops peraltae Corronca, 1997 — Боливия
 Selenops petenajtoy Crews, 2011 — Гватемала
 Selenops petrunkevitchi Alayon, 2003 — Ямайка
 Selenops phaselus Muma, 1953 — Гаити
 Selenops pygmaeus Benoit, 1975 — Кот-д’Ивуар, Конго
 Selenops radiatus Latreille, 1819 — Средиземноморье, Африка, Индия, Мьянма, Китай
 Selenops rapax Mello-Leitao, 1929 — Бразилия, Аргентина
 Selenops rosario Alayon, 2005 — Куба
 Selenops sabulosus Benoit, 1968 — Джибути
 Selenops saldali Corronca, 2002 — Гана, Нигерия
 Selenops scitus Muma, 1953 — Мексика
 Selenops secretus Hirst, 1911 — Сейшеллы
 Selenops shevaroyensis Gravely, 1931 — Индия
 Selenops siboney Alayon, 2005 — Куба
 Selenops simius Muma, 1953 — Багамы, Куба, Острова Кайман
 Selenops souliga Crews, 2011 — Малые Антильские острова
 Selenops spixi Perty, 1833 — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Selenops submaculosus Bryant, 1940 — США, Багамы, Куба, Острова Кайман
 Selenops sumitrae Patel & Patel, 1973 — Индия
 Selenops tenebrosus Lawrence, 1940 — Зимбабве, Южная Африка
 Selenops tiky Corronca, 1998 — Венесуэла
 Selenops tomsici Corronca, 1996 — Перу
 Selenops tonteldoos Corronca, 2005 — Южная Африка
 Selenops trifidus Bryant, 1948 — Навасса
 Selenops vigilans Pocock, 1898 — Западная, Центральная, Восточная Африка, Мадагаскар
 Selenops vinalesi Muma, 1953 — Куба
 Selenops viron Corronca, 2002 — Кения
 Selenops willinki Corronca, 1996 — Тринидад
 Selenops wilmotorum Crews, 2011 — Ямайка
 Selenops wilsoni Crews, 2011 — Ямайка
 Selenops ximenae Corronca, 1997 — Бразилия
 Selenops zairensis Benoit, 1968 — Конго, Кот-д’Ивуар, Ангола
 Selenops zuluanus Lawrence, 1940 — Зимбабве, Ботсвана, Южная Африка
 Selenops zumac Corronca, 1996 — Бразилия

Siamspinops 
Siamspinops Dankittipakul & Corronca, 2009
 Siamspinops allospinosus Dankittipakul & Corronca, 2009 — Таиланд
 Siamspinops aculeatus (Simon, 1901) — Малайзия
 Siamspinops spinescens Dankittipakul & Corronca, 2009 — Малайзия
 Siamspinops spinosissimus Dankittipakul & Corronca, 2009 — Таиланд
 Siamspinops spinosus Dankittipakul & Corronca, 2009 — Таиланд

Примечания 

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

S